Площадь Свободы — неоднозначность. Возможные значения приведены ниже.

Топоним

Абхазия/Грузия 
 Площадь Свободы — площадь в Сухуме.

Азербайджан 
 Площадь Свободы — площадь в Баку.

Аргентина 
 Площадь Свободы — площадь в Буэнос-Айресе.

Армения 
 Площадь Свободы — площадь в Ереване.

Белоруссия 
 Площадь Свободы — площадь в Бресте.
 Площадь Свободы — площадь в Витебске.
 Площадь Свободы — площадь в Кобрине.
 Площадь Свободы — площадь в Минске.
 Площадь Свободы — площадь в Молодечно.
 Площадь Свободы — площадь в Полоцке.
 Площадь Свободы — площадь в Червене.

Бразилия 
 Площадь Свободы — площадь в Белу-Оризонти.
 Площадь Свободы — площадь в Сан-Паулу.

Венгрия 
 Площадь Свободы — площадь в Будапеште.

Греция 
 Площадь Свободы — площадь в Ираклионе.

Грузия 
 Площадь Свободы — площадь в Тбилиси.

Индонезия 
 Площадь Свободы (Медан Мердека) — площадь в Джакарте.

Ирак 
 Площадь Свободы — площадь в Багдаде.

Иран 
 Площадь Свободы — площадь в Тегеране.

Италия 
 Площадь Свободы — площадь во Флоренции.

Латвия 
 Площадь Свободы — площадь в Риге.

Литва 
 Площадь Свободы — площадь в Каунасе.

Мальта 
 Площадь Свободы — площадь в Ла-Валетте.

Польша 
 Площадь Свободы — площадь в Катовице.
 Площадь Свободы — площадь в Лодзи.
 Площадь Свободы — площадь в Познани.

Португалия 
 Площадь Свободы — площадь в Порту.

Россия 
 Площадь Свободы — площадь в Астрахани.
 Площадь Свободы — площадь в Барнауле.
 Площадь Свободы — площадь в Валдае.
 Площадь Свободы — площадь во Владикавказе.
 Площадь Свободы — площадь во Владимире.
 Площадь Свободы — площадь в Вольске.
 Площадь Свободы — площадь в Волгограде.
 Площадь Свободы — площадь в Вологде.
 Площадь Свободы — площадь в Глазове.
 Площадь Свободы — площадь в Дербенте.
 Площадь Свободы — площадь в Дзержинске.
 Площадь Свободы — прежнее название Сенной площади в Ижевске.
 Площадь Свободы — площадь в Казани.
 Площадь Свободы — прежнее (в 1918—1959 гг.) название Торговой площади в Липецке.
 Площадь Свободы — площадь в Наро-Фоминске.
 Площадь Свободы — площадь в Нерехте.
 Площадь Свободы — площадь в Нижнем Новгороде.
 Площадь Свободы — площадь в Новороссийске.
 Площадь Свободы — площадь в Петрозаводске.
 Площадь Свободы — площадь в Ростове-на-Дону.
 Площадь Свободы — площадь в Рязани.
 Площадь Свободы — площадь в Сестрорецке.
 Площадь Свободы — площадь в Старой Сарепте.
 Площадь Свободы — площадь в Тихвине.
 Площадь Свободы — площадь в Тольятти.
 Площадь Свободы — площадь в Хабаровске.
 Площадь Свободы — площадь в Энгельсе.

Сан-Марино 
 Площадь Свободы — площадь в Сан-Марино.

Сербия 
 Площадь Свободы — площадь в Нови-Саде.

Словакия 
 Площадь Свободы — площадь в Братиславе.
 Площадь Свободы — площадь в Кромпахи.

США 
 Площадь Свободы — площадь в Бостоне.
 Площадь Свободы — площадь в Майами.
 Площадь Свободы — площадь в Нью-Йорке.
 Площадь Свободы — площадь в Орландо.

Украина 
 Площадь Свободы — площадь в Белой Церкви.
 Площадь Свободы — площадь в Донецке.
 Площадь Свободы — площадь в Запорожье.
 Площадь Свободы — площадь в Тернополе.
 Площадь Свободы — площадь в Харькове.
 Площадь Свободы — площадь в Херсоне.

Чехия 
 Площадь Свободы — площадь в Брно.
 Площадь Свободы — площадь в Праге.

Эстония 
 Площадь Свободы — площадь в Таллине.

Другие названия 
 «Площадь Свободы» — газета в городе Тольятти.

См. также 

 Статуя Свободы (значения)
 Улица Свободы
 Проспект Свободы